Комсомо́льск:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Комсомольск — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Комсомольск — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Комсомольск — поселок в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.
 Комсомольск — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Комсомольск — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Комсомольск — город в Ивановской области.
 Комсомольск — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Комсомольск — посёлок городского типа в Тисульском районе Кемеровской области.
 Комсомольск — село в Первомайском районе Томской области.
 Комсомольск-на-Амуре — город в Хабаровском крае.
 Комсомольск-на-Печоре — посёлок в Троицко-Печорском районе Коми.

Украина 
 Комсомольск — до 2016 г. название города Горишние Плавни в Полтавской области.
 Комсомольск — до 2016 г. название села Немецкая Мокрая в Тячевском районе Закарпатской области.

Туркмения 
 Комсомольск — посёлок городского типа, присоединён к городу Туркменабад (бывш. Чарджоу).

Узбекистан 
 Комсомольск — прежнее название посёлка Маликрабат в Навоийской области.
Комсомольск — прежнее название посёлка Тайлак, административного центра Тайлакского тумана (района) Самаркандской области.
 Комсомольск-на-Устюрте — прежнее название посёлка Кубла-Устюрт в Каракалпакии.

Транспортные узлы 
 Комсомольск — пассажирско-промышленная железнодорожная станция в городе Комсомольске Ивановской области подчинения Ивановского ППЖТ №1.
 Комсомольск-на-Амуре — аэропорт одноимённого города.
 Комсомольск-на-Амуре — станция Дальневосточной железной дороги в одноимённом городе.

Иное 
 «Комсомольск» — художественный фильм 1938 года режиссёра Сергея Герасимова.
 Комсомольск — российская музыкальная группа.
 ТОР «Комсомольск» — территория опережающего социально-экономического развития в Хабаровском крае России.

См. также 
 Комсомол (значения)
 Комсомолец
 Комсомолка
 Комсомольская
 Комсомольский
 Комсомольское